Cates Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Cates Hill (Maine)	
 Cates Hill (Belknap County, New Hampshire)	
 Cates Hill (Coos County, New Hampshire)